Chassiron peut désigner :
 Charles Gustave Martin de Chassiron, un diplomate français du  ;
 Gustave de Chassiron (1791-1868), homme politique français ;
Mathieu Martin de Chassiron, navigateur français ;
Pierre-Charles Martin de Chassiron, agronome et homme politique français ;
 le phare de Chassiron, situé à la pointe de Chassiron, au nord de l’île d’Oléron.

Homonymie de patronyme